Ocenebra painei är en snäckart som först beskrevs av Dall 1903.  Ocenebra painei ingår i släktet Ocenebra och familjen purpursnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Purpursnäckor
painei